Mortiers (Aisne)
 Mortiers (Charente-Maritime)